Авл Пла́втий () — имя собственное в Древнем Риме, присуще представителям плебейского рода Плавтиев. Под ним могут подразумеваться следующие государственные деятели: Авл Плавтий (ум. после 90 до н. э.) — участник Союзнической войны 91—88 до н. э., предположительно, служивший под началом Луция Порция Катона в Этрурии;
 Авл Плавтий (ум. 48/47 до н. э.) — один из легатов Помпея в борьбе с пиратами, наместник Вифинии в 50—48 годах до н. э. Вероятный сын предыдущего;
 Авл Плавтий — политический деятель эпохи ранней Римской империи, сын или внук предыдущего;
 Авл Плавтий — консул-суффект времён правления императора Тиберия, сын предыдущего.